Дамский журнал:
 «Дамский журнал» (1806) — российское ежемесячное издание, ограничившееся одним выпуском и известное лишь по росписи Смирдина (№ 9741 в «Росписи российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина»).
 «Дамский журнал» (1823—1833) — российский литературный журнал, издававшийся П. И. Шаликовым в Москве. 
 См. также 
 «Дамский вестник»